Лаерт може да се односи на следеће:

 Лаерт је лик из грчке митологије.
 Лаерт је лик из Гетеовог романа Године учења Вилхема Мајстера.
 Лаерт је име лика у Шекспировом делу Хамлет.
 У античкој Грчкој је постојао град Лаерт, који се данас налази у Анталији, Турска.